Vaskapu-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Vaskapu-barlang, felsőtárkányi barlang.
 Vaskapu-barlang, a Szoplák-völgyi-barlang másik neve.